Självporträttkan syfta på:

 Självporträtt –  persons tecknade, målade, skulpterade eller fotograferade (konstnärliga) avbildning av sig själv
 Självporträtt (Ivar Arosenius, 1906)  – självporträtt från 1906
 Självporträtt (Dürer) – självporträtt från 1500
 Självporträtt (Eugène Jansson, 1910) – självporträtt från 1910
 Självporträtt (Lampi) – självporträtt från 1933
 Självporträtt (Rafael) – självporträtt från 1506
 Självporträtt (Rembrandt) – flera självporträtt
 Självporträtt (Zorn) – flera självporträtt